Kinsey – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Houston
 Kinsey (film) – dramat filmowy o życiu Alfreda Kinseya,
 Alfred Kinsey – biolog i seksuolog amerykański, autor Raportu Kinseya.